Grancy peut faire référence à :
 Grancy, une commune suisse du  canton de Vaud ;
 Grancy, une station de métro du métro de Lausanne ;
 Boulevard de Grancy, un boulevard de Lausanne.